Världsmästerskap 1986 kan avse:

Formel 1-VM 1986
Roadracing-VM 1986
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1986
Världsmästerskapet i fotboll 1986
Världsmästerskapet i basket för herrar 1986
Världsmästerskapet i basket för damer 1986
Världsmästerskapet i handboll för herrar 1986
Världsmästerskapet i handboll för damer 1986
Världsmästerskapen i konståkning 1986
Världsmästerskapen i simsport 1986
Världsmästerskapen i skidflygning 1986
Världsmästerskapen i skidskytte 1986
Världsmästerskapet i landhockey för herrar 1986
Världsmästerskapet i landhockey för damer 1986
Världsmästerskapen i skidorientering 1986
Världsmästerskapet i volleyboll för herrar 1986
Världsmästerskapet i volleyboll för damer 1986